Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2019 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2017, который прошёл в Катаре. Этот финал стал шестнадцатым в истории Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны-хозяйки.

Финал был разыгран между английским «Ливерпулем», представляющим УЕФА как победитель Лиги чемпионов УЕФА 2018/19, и бразильским «Фламенго», представляющим КОНМЕБОЛ как победитель Кубка Либертадорес 2019. Матч прошёл в Дохе на стадионе «Халифа» 21 декабря 2019 года. Победу со счётом 1:0 в дополнительное время одержал английский клуб, благодаря голу Роберто Фирмино.

Команды ранее встречались между собой в Межконтинентальном кубке 1981 года. Тогда «Фламенго» одержал разгромную победу над английским клубом, матч завершился со счётом 3:0.

Путь к финалу

Матч 
Фирмино едва не открыл счёт на первой минуте матча: в тот момент, когда мяч был передан ему пасом сквозь защиту, он пробил выше ворот. Вскоре после этого, Хендерсон и Александер-Арнольд также не реализовали свои удары. Обе команды не уступали друг другу на поле, причем «Фламенго» владел мячом больше своего оппонента. Вся опасность у ворот мерсисайдцев исходила от Бруно Энрике, который несколько раз оказался неточен.

Через две минуты после начала второго тайма Фирмино снова едва не забил, на этот раз поразив левую штангу. На 53-й минуте встречи Габриэл Барбоза из «Фламенго» пробил высоко, а позже уже вынудил голкипера англичан Алисона совершить сейв в прыжке, пробив из-за пределов штрафной с шестнадцати метров. На 73-й минуте матча Окслейд-Чемберлен получил травму, не позволяющую ему продолжить игру. Ему на замену тренер выпускает Лаллану. Бразильцы отвечают двойной заменой: с поля уходят Де Арраскаэта и Эвертон Рибейро, их заменяют Витиньо и Диего, соответственно. На 83-й минуте «Ливерпуль» создал свой первый опасный момент у чужих ворот: удар Хендерсона попал в Салаха, и мяч прошел выше ворот Диего Алвеса. За несколько секунд до конца основного времени хозяева заработали пенальти: это произошло после того, как Рафинья сбил Мане на краю штрафной площади. После просмотра VAR судья сначала увидел, что нарушение произошло вне штрафной, а затем и вовсе возобновил игру, не назначив штрафного удара вовсе.

На 9-й минуте первого дополнительного  тайма англичане забили решающий гол. Хендерсон сделал длинную навесную подачу на Мане, обхитрив Родриго Кайо, опекавшего  сенегальца. Также игроку мешал пробить Рафинья: развернувшись, он увидел в центре штрафной Фирмино, и отдал ему голевую передачу, выведя бразильца на рандеву с голкипером. Во втором дополнительном тайме инициативу на себя взяли гости: за минуту до конца матча они упустили явную возможность сравнять счёт, когда вышедший на замену Витиньо отдал пас Линкольну, но тот пробил мимо.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2019
Футбол в Англии в сезоне 2019/2020
Международные спортивные соревнования в Дохе
Клубный чемпионат мира 2019
Клубный чемпионат мира 2019